«Карадаг Локбатан» () — азербайджанский футбольный клуб из бакинского посёлка городского типа Локбатан. Выступает в Первом дивизионе чемпионата Азербайджана.

История 
Был основан в 2009 году под названием СОЦ «Нефтчи». В августе 2011 года Профессиональная футбольная лига Азербайджана объявила о том, что клуб будет переименован в «Гарадаг». С 2012 года команда официально именуется «Карадаг Локбатан».

3 года подряд выступив в Первом дивизионе чемпионата Азербайджана, по итогам сезона-2011/12 клуб занял 1-е место и получил право выступать в Премьер-лиге. Чемпионский кубок был вручен клубу 11 мая 2012 года.

При этом 30 апреля 2012 года Комиссия по лицензированию АФФА на своём заседании в связи с несоответствием заявки клуба подпункту «Д» 13-го пункта 8-й статьи Правил о Лицензировании клубов Премьер-лиги отказала клубу «Карадаг Локбатан» в праве участвовать в Премьер-лиге, оставив её в Первом дивизионе чемпионата Азербайджана.

Достижения 
 Первый дивизион
 1-е место: 2011/12, 2021/22
 2-е место: 2012/13, 2015/16, 2017/18
 3-е место: 2013/14

Руководство клуба 
 Президент клуба — Тахир Мустафаев

Тренерский состав 
 Главный тренер — Асим Ибрагимов.

Стадион 
Команда проводит свои домашние матчи на стадионе Олимпийского спортивного комплекса «Локбатан», находящегося в одноимённом поселке.

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте int.soccerway.com
 Профиль клуба на сайте www.worldfootball.net
 Статистика выступлений команды в чемпионатах Азербайджана

Примечания 

Футбольные клубы Баку
ФК «Карадаг»